Joaquim ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Joaquim (1854–1899), Besitzerin eines Gartens in Tanjong Pagar
 Marcos Hermenegildo Joaquim (* 1981), angolanischer Fußballspieler, siehe Miloy
 Leopoldo Joaquim († 1979), osttimoresischer Politiker und Freiheitskämpfer
 Maria Gorete Joaquim (1958–1979), osttimoresische Freiheitskämpferin